Калир е Кир () је насељено место у Француској у региону Рона-Алпи, у департману Рона.

По подацима из 2011. године у општини је живело 41.357 становника, а густина насељености је износила 3957,61 становника/-{km²}-.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Nichelino

Референце

Спољашње везе 

 
 Извор података: -{Insee}-
 Мапе и сателитски снимци:
 -{Google maps}-
 -{MSN}--ов атлас света

Департман Рона у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској